Division II i fotboll 1984 var 1984 års säsong av Division II som bestod av 2 serier med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare och serie två kvalade för att ta klivet upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Norra

Södra

Kval 

Mjällby AIF och Trelleborgs FF till Fotbollsallsvenskan 1985.

Fotboll i Sverige 1984
1984
Fotbollssäsongen 1984